Vorarlberg bezeichnet:
 Vorarlberg, ein österreichisches Bundesland 
 Vorarlberg (Schiff), ein Bodenseeschiff 
 (6332) Vorarlberg, ein Asteroid

Siehe auch: